Wiener steht für:
 Wiener, Bewohner von Wien
 Wiener (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wiener (Zeitschrift), österreichisches Monatsmagazin
 Wiener (Kaninchen), Gruppe von Kaninchenrassen
 Wiener Peaks, Gruppe von Nunatakkern im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Wiener-Chintschin-Theorem
 Wiener-Filter (nach Norbert Wiener), Filter zur Signalverarbeitung
 Wiener Gruppe
 Wiener-Index (nach Harry Wiener)
 Shannon-Wiener-Index, siehe Shannon-Index
 Wiener Kreis
 Wiener Kongress
 Wiener Konsularabkommen
 Wiener Klassifikation für Bildmarken
 Wiener Library (heute Institute of Contemporary History and Wiener Library, Ltd.), Holocaust-Forschungseinrichtung mit Sitz in London
 Wiener Naht
 Wiener-Prozess
 Wiener Teilung, Methode zur Teilung von Rindfleisch
 Palais Wiener von Welten
 Norbert-Wiener-Preis für Angewandte Mathematik
 Satz von Wiener-Ikehara (Taubersatz von Wiener-Ikehara), mathematischer Satz (Analytische Zahlentheorie)

Wiener ist der Name folgender 

Lebensmittel:
 Wiener Würstchen, dünne Brühwurst
 Wiener Wurst, Schnittwurst
 Wiener Schnitzel, gebackenes Schnitzel

Unternehmen:
 Wiener Automobil-Wagen und Kleinmotorenfabrik, ehemaliger österreichisch-ungarischer Automobilhersteller
 Ernst Wiener Co., New York, ehemaliger amerikanischer Lokomotivhersteller

Siehe auch:
 
 Wienerin
 Weiner, amerikanisierte Schreibweise von Wiener
 Winer